La Voix du Bon Dieu (La voz de Dios) es el álbum debut en francés de la cantante canadiense Céline Dion, lanzado en Quebec, Canadá el 9 de noviembre de 1981.

Información del álbum 
El álbum contiene los primeros tres singles de Dion: "Ce n'Était qu'un Rêve" (coescrita por ella misma), "La Voix du Bon Dieu" y "L'Amour Viendra" (adaptación en francés de la canción de Dario Baldan Bembo, "Tu Cosa Fai Stasera"), así como dos covers: Renée Lebas' "T'ire l'aiguille" y Berthe Sylva "Les Roses Blanches." 

Céline Dion colaboró en este proyecto y todos los principios de su próximas grabaciones en francés con Eddy Marnay quien escribió canciones para Barbra Streisand, Édith Piaf, Nana Mouskouri y Claude François entre otros.

René Angélil - Mánager de Dion (luego su esposo) hipotecó su casa para iniciar su propia empresa discográfica sólo para producir sus primeros discos. Él decidió liberar dos álbumes al mismo tiempo: La voix du bon Dieu y Céline Dion chante Noël (con canciones navideñas). Estos han vendido 30,000 copias en 1981 y habría vendido unas 125 000 copias al año siguiente. El álbum produjo dos singles en el Top 20 Quebec con "Ce n'Était qu'un Rêve" y "La Voix du Bon Dieu" los cuales fueron 11 y 14 respectivamente.

"Ce n'Était qu'un Rêve" también fue lanzado en Francia al año siguiente como el primer sencillo en ese país, pero los planes de lanzar el álbum fueron cancelados.

En 2005, Celine Dion incluyó "Ce n'Était qu'un Rêve" y "La Voix du Bon Dieu" en su álbum de grandes éxitos On Ne Change Pas.

Lista de canciones 
 "La Voix du Bon Dieu" (Eddy Marnay, Suzanne-Mia Dumont) – 3:22 
 "Au Secours" (Robert Leroux, Pierre Létourneau) – 3:31 
 "L'Amour Viendra" (Marnay, Amerigo Cassella, Dario Baldan Bembo) – 4:20 
 "Autour de Moi" (Thérèse Dion, Pierre A. Tremblay) – 3:00 
 "Grand Maman" (T. Dion, Céline Dion, Jacques Dion) – 3:42 
 "Ce n'Était qu'un Rêve" (T. Dion, C. Dion, J.Dion) – 3:52 
 "Seul un Oiseau Blanc" (Marnay, Daniel Hétu) – 4:17 
 "T'Ire l'Aiguille" (Marnay, Emilie Stern, Eddie Barclay) – 2:24 
 "Les Roses Blanches" (Charles Louis Pothier, Léon Rathier) – 5:56

Historia de lanzamiento

Referencias 
 Glatzer, Jenna (2005). Céline Dion: For Keeps. Andrews McMeel Publishing

Álbumes de Canadá de 1981
Álbumes de Céline Dion
Álbumes debut de 1981
Álbumes de pop